Американо-израильские отношения — двусторонние дипломатические, культурные, экономические отношения между США и Израилем.

Предыстория 
После окончания Второй мировой войны США стали активным участником ближневосточной политики. Так, власти США и Великобритании создали совместную англо-американскую комиссию по вопросу о будущем Палестины. С американский стороны в комиссию входили, в частности, Джеймс Макдональд, будущий первый посол США в Израиле и адвокат Бартли Крам. Выводы комиссии состояли в предложении принципов и этапов создания двунационального государства на территории Эрец-Исраэль и в скорейшем разрешении на репатриацию 100 000 еврейских беженцев из Европы в Палестину. Неудовлетворённая таким решением Британия потребовала созвать ещё одну комиссию, получившую название комиссии Моррисона-Грейди (по именам британского министра Герберта Моррисона и специального посланника Гарри Трумэна Генри Грейди). Решением комиссии стал план о разделе Палестины, но с сохранением британского мандата. Это решение не удовлетворило ни евреев, ни арабов, а в октябре 1946 года и американская администрация, потребовала немедленной репатриации европейских евреев в Эрец-Исраэль.

Роль США в создании Государства Израиль 

Организация Объединённых Наций на Второй сессии своей Генеральной Ассамблеи 29 ноября 1947 года приняла план раздела Палестины (резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 181) на два государства: еврейское и арабское. Принятие этого плана стало возможным благодаря его поддержке со стороны крупнейших держав — СССР и США.

Среди политической элиты США по этому вопросу существовали серьёзные разногласия, и в итоге решающую роль сыграла личная позиция президента Гарри Трумэна, который ради принятия решения о создании Израиля пошёл на прямой конфликт с руководством Госдепартамента.

Ещё в марте 1947 года Трумэн в частном порядке пообещал Хаиму Вейцману (будущему президенту Израиля) поддержку идеи раздела Палестины, но на следующий день американский посол в ООН проголосовал за передачу Палестины под опеку ООН. Трумэн пришёл в ярость и обвинил в произошедшем чиновников Госдепартамента.

Однако за этим голосованием стояла группа высокопоставленных лиц, включая госсекретаря Джорджа Маршалла и министра обороны Джеймса Форрестола. Многие сотрудники Госдепартамента во главе с госсекретарём Джорджем Маршаллом опасались того, что явная поддержка еврейскому государству приведёт к тому, что СССР выступит в качестве союзника арабским странам и получит широкий доступ в регион. Как заявлял первый министр обороны Джеймс Форрестол президенту Трумэну: «Вы просто не осознаете, что существует 40 млн арабов и 400 тыс. евреев. Миллионы арабов одержат верх над тысячами евреев. Нефть — вот та сторона, на которой мы должны находиться». С другой стороны, как полагал советник президента Кларк Клиффорд, «демократическое государство на Ближнем Востоке станет долгосрочной гарантией безопасности не только нашей страны, но и всего мира».

Конфликт между Трумэном и Маршаллом по этому вопросу грозил перерасти в правительственный кризис. Однако разрастания скандала удалось избежать. Трумэн настоял на своём решении поддержать создание Израиля. Существенную роль здесь сыграло и влияние еврейской общины в США, голосами которой хотел заручиться Трумэн накануне президентских выборов 1948 года. Кроме того, как пишет Е. Е. Эпштейн в статье «Образование государства Израиль и ближневосточная дипломатия США»: «Г. Трумэн был южным баптистом и питал некоторую религиозную симпатию к евреям».

Признание и установление дипломатических отношений 

После провозглашения независимости государства Израиль, США признало это де-факто, а 30 января 1949 года подтвердило это де-юре. В ходе первой арабо-израильской войны власти США поддерживали эмбарго на поставку оружия воюющим сторонам и создавало трудности американским добровольцам, желавшим принять участие в этой войне. Несмотря на это почти 1000 американских добровольцев участвовало в войне на стороне Израиля, в том числе и в
ВВС Израиля в рамках МАХАЛь (מתנדבי חוץ לארץ) .

Администрация США опасалась просоциалистического курса руководства Израиля, но после поддержки Израилем американцев в Корейской войне, эти опасения отошли на второй план. В 1950 году, США, совместно с Великобританией и Францией подписали резолюцию о территориальном статусе-кво, сложившимся после арабо-израильской войны 1947—1949 гг. и остановке гонки вооружений на Ближнем Востоке. В начале 50-х годов американская администрация начала финансово помогать Израилю в малых масштабах (десятки миллионов долларов в год). В 1953 году, специальный посланник Трумэна Эрик Джонстон пытался урегулировать забор воды из Иордана между Израилем, Иорданией, Сирией и Ливаном. Хотя договор и не был подписан, де-факто враждующие страны продолжали действовать по нему вплоть до конца 80-х гг.

При президенте Эйзенхауэре 
В 50-е гг. отношения между Израилем и США все ещё оставались прохладными. США отказали в поставках оружия Израилю накануне Синайской кампании, осознавая, что поддержка этой кампании станет угрозой дипломатическим отношениям с другими странами региона. В начале 1956 года, специальный посланник президента Дуайта Эйзенхауэра Роберт Андерсон безуспешно пытался урегулировать конфликт между Израилем и Египтом. В начавшейся второй арабо-израильской войны, американская администрация совместно с руководством СССР потребовали от Израиля отвести войска с захваченного Синайского полуострова. Израиль был вынужден подчиниться этому требованию.

После революции в Ираке в 1958 году и фактического распада Багдадского пакта, администрация Дуайта Эйзенхауэра приняла стратегическое решение о пересмотре отношений с Израилем, делая ставку на еврейское государство как на основного партнёра США на Ближнем Востоке. Это выразилось в усилении военного и политического сотрудничества между странами. Начавшиеся возрождаться отношения омрачились докладом Госдепа США о наличии в Израиле ядерного исследовательского центра в Димоне, построенного с помощью Франции. Вплоть до начала 70-х гг. американские наблюдатели неоднократно посещали ядерный центр, пока с американской стороны не последовало фактического признания у Израиля ядерного потенциала.

При президентах Кеннеди и Джонсоне 
В мае 1961 года состоялась первая встреча нового американского президента с израильским премьер-министром, соответственно Джона Кеннеди и Давида Бен-Гуриона. В начале 1962 года страны подписали договор о экстрадиции преступников, а 27 декабря того же года президент Кеннеди заявил об «особых отношениях» США с Израилем на Ближнем Востоке и о поставке военного оборудования Израилю.

Сменивший Кеннеди президент Линдон Джонсон неуклонно поддерживал курс предыдущего президента. В 1964 году состоялся первый официальный визит израильского премьер-министра (Леви Эшколя) в Белый дом. Вплоть до начала Шестидневной войны Франция являлась основным поставщиком оружия Израилю, но с начала 60-х гг. США всё больше вытесняли французов на израильском рынке оружия. Начиная с поставок исключительно оборонительного вооружения, к примеру MIM-23 Хок, к середине 60-х гг, США стали поставлять и наступательные виды оружия. К тому же США способствовали получению западногерманского вооружения, поставляемого в Израиль в рамках договора о компенсациях.

Американские попытки урегулировать конфликт между Египтом и Израилем в Тиранском проливе ни к чему не привели, что вылилось в Шестидневную войну 1967 года. На третий день войны израильские ВВС (по официальной версии, ошибочно) атаковали американский разведывательный корабль «Liberty», что привело к гибели 34 и ранению 171 американских моряков. После окончания войны американская администрация поддержала резолюцию 242 СБ ООН. На фоне улучшающихся отношений между Францией и арабскими странами, США всё больше становились основным поставщиком вооружения в Израиль, а после объявления Францией эмбарго на продажу оружия Израилю, США поставляли еврейскому государству самолёты Фантом F-4.

При президентах Никсоне и Форде 

После Шестидневной войны администрация Никсона сделала ставку на Израиль как « на главного стратегического союзника на Ближнем Востоке» . Размер только экономической помощи мгновенно увеличился в 5-6 раз, а после окончания Войны на истощение 1967—1970 г. она сразу же подскочила до $2.6 млрд в год.

Однако 27 июня 1969 года израильское правительство приняло решение о присоединение восточной части Иерусалима, вызвав резко негативную оценку администрации Ричарда Никсона. 1 июля 1969 года американский посол при ООН заявил, что американское правительство видит в Восточном Иерусалиме оккупированную Израилем территорию. В том же году государственный секретарь США Уильям Роджерс предпринял попытку уладить арабо-израильский конфликт, предлагая так называемый «План Роджерса». В 1970 году Израиль по просьбе администрации США помог королю Хусейну изгнать сирийцев с территории Иордании, проведя учебную бомбардировку сирийских танковых колонн, тем самым угрожая вмешаться в конфликт палестинцев и иорданских властей.

В разразившейся войне Судного дня, когда ЦАХАЛ страдал от отсутствия необходимого вооружения, США организовали воздушный мост через Европу, с целью быстро поставить Израилю американское оружие. Но последовавшее за войной нефтяное эмбарго арабских стран, вынудило никсоновскую администрацию откорректировать «особое отношение» к Израилю, что выразилось в военных поставках американского вооружения некоторым арабским странам.

В 1974 году, американский конгресс принял поправку Джексона-Вэника, а 3 января 1975 года её подписал президент Джеральд Форд. В марте того же года разразился дипломатический конфликт между США и Израилем по поводу нахождения израильских солдат на территории Синая. После интенсивной серии встреч между госсекретарём Генри Киссинджером с руководителями Израиля и Египта, стороны подписали временное соглашение об отводе войск и перемирии. Помимо этого, президент Форд направил секретное письмо премьер-министру Ицхаку Рабину, в котором обязался поставлять современное вооружение и не допускать военного преимущества арабских стран.

При президенте Картере 

В 1977 году, конгресс принял закон о запрете американским компаниям участвовать в арабском эмбарго Израиля. В том же году в Женеве прошла международная мирная конференция по урегулированию арабо-израильского конфликта под патронажем США и СССР. Американская администрация была инициатором израильско-египетского саммита в Кэмп-Дэвиде, что в конечном итоге привело к заключению мирного договора между странами в 1979 году в Вашингтоне. Вместе с этим президент Джимми Картер обязался предоставить финансовую и военную помощь как Израилю, так и Египту. К тому же, США профинансировали перевод базы ВВС Израиля с Синая на территорию Израиля. В начале 1980 года картеровская администрация поддержала Резолюцию 465 СБ ООН, заявляющую о соблюдении принципов Женевской конвенции на оккупированных Израилем палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

При президенте Рейгане 
В начале президентства Рональда Рейгана Израиль и США подписали договор о стратегическом сотрудничестве между странами, правда после принятия в Кнессете Закона о Голанских высотах этот договор был аннулирован американской стороной. Бомбардировка иракского реактора «Осирак» и продажа США Саудовской Аравии разведывательных самолётов Boeing E-3 Sentry привели к резкому охлаждению отношений между Израилем и США. Начавшаяся в 1982 году первая Ливанская война и резня в Сабре и Шатиле ещё больше испортили отношения между странами. К тому же израильское руководство не поддержало план мирного урегулирования, предложенного специальным посланником президента Филиппом Хабибом. В конце 1983 года отношения начинают налаживаться и в ноябре того же года страны подписали договор о стратегическом диалоге. В следующем году были проведены первые совместные учения ВВС и ВМС США и Израиля, а американская армия разместила на территории Израиля склады военного оборудования, призванные помочь ЦАХАЛу быстрее получить нужное оружие во время военного конфликта. С 1985 года американская помощь Израилю составляет 3 миллиарда долларов США в год, выделяемые конгрессом на военные и гражданские нужды Израиля. В том же году рейгановская администрация выделила специальную единовременную субсидию в размере 1.5 миллиарда долларов на поддержание экономического плана правительства Израиля. 22 апреля 1985 года США и Израиль подписали договор о свободной торговле между государствами.

В конце 1985 года наступило очередное охлаждение отношений между странами на фоне скандала с израильским шпионом Джонатаном Поллардом. В следующем году разгорелся новый скандал, известный как Иран-контрас. По некоторым сведениям, правительство Израиля принимало участие в поставках американского оружия в Иран.

В 1986 году Израиль начал принимать участие в американской программе «Звёздных войн», разрабатывая противоракетный комплекс Хец-2. В июне 1987 года израильское правительство дало согласие на постройку в районе Аравы ретранслятора радиостанции Голос Америки, вещающего на советскую территорию. Этот план вызвал гнев израильских защитников экологии и в конечном итоге был отменён.
В 80-х гг. израильская авиапромышленность разрабатывала собственный самолёт Лави, призванный составить конкуренцию американскому самолёту F-16. Под давлением американского правительства проект был закрыт в 1987 году.

Предложенный госсекретарём Шульцем в 1988 году мирный план урегулирования арабо-израильского конфликта ни к чему не привёл.

При президенте Буше-старшем 
В 1989 году Израиль стал первой страной, признанной основным союзником вне НАТО, что позволило ЦАХАЛу принимать участие в американских военных проектах. В том же году администрация президента Джорджа Буша-старшего предложила новый план мирного урегулирования, названный по имени госсекретаря Джеймса Бейкера «Пять пунктов Бейкера». Он также не был реализован, а 3 марта 1990 года Буш-старший заявил, что Восточный Иерусалим не принадлежит Израилю.

В преддверии войны в Персидском заливе американская администрация оказывала сильнейшее давление на израильское правительство, требуя не отвечать на возможные обстрелы Ираком территории Израиля, опасаясь развала антисаддамовской коалиции. Вместе с этим, США поставили Израилю зенитно-ракетные комплексы Пэтриот, обслуживающиеся американскими солдатами. После окончания войны американо-израильские отношения пережили ещё одну волну охлаждения, вызванную продолжающимся строительством еврейских поселений. При каждом посещении Израиля госсекретарём Бейкером строилось одно поселение. Пик кризиса пришёлся на 12 сентября 1991 года, когда президент Буш-старший в своей речи впрямую обвинил премьер-министра Ицхака Шамира в поддержке строительства поселений, а руководителей ЭЙПАК в лоббировании израильских интересов во вред американским. На этом фоне в октябре 1991 года прошла Мадридская мирная конференция, которая не привела к сдвигу в арабо-израильском конфликте и ещё более усложнила американо-израильские отношения. Только при новом премьер-министре Израиля Ицхаке Рабине отношения между странами начали улучшаться.

При президенте Клинтоне 

Американская администрация не принимала активного участия в мирных переговорах в Осло, но израильтяне и палестинцы договорились, что подписание ословских соглашений пройдёт в Белом Доме при участии президента
Билла Клинтона. К тому же подписание мирного договора с Иорданией и Каирское соглашение в 1994 году прошло под патронажем США и в присутствии Билла Клинтона. В октябре 1995 года конгресс США принял закон, объявляющий Иерусалим столицей Израиля и обязывающий правительство до 1999 года перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Этот закон не выполнен до сих пор. Двойственное отношение клинтоновской администрации выразилось в отношении к проблеме Orient House, здания в Восточном Иерусалиме, служившего неформальным штабом ООП.

После убийства Рабина, Билл Клинтон приехал на похороны израильского премьер-министра и сумел вызвать любовь израильтян своей речью и словами «Прощай, друг» (שלום, חבר), сказанными на иврите.

После волны террористических актов против израильтян, США организовали международную антитеррористическую конференцию в Шарм-эш-Шейхе, которая, по мнению израильской парламентской оппозиции, служила целью поддержать кандидатуру Шимона Переса на грядущих выборах. После избрания Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля вспыхнули массовые палестинские беспорядки в Иерусалиме, вызванные открытием подземного туристического туннеля, между Стеной плача и Виа Долороза. Американское правительство воспользовалось ситуацией для давления на Израиль, что в конечном итоге привело к подписанию Хевронского договора и фактическому разделу города Хеврон на палестинскую и израильскую зоны. Продолжающееся давление администрации Клинтона на Биньямина Нетаньяху вынудило последнего подписать договор Уай-плантейшен, что привело к развалу правящей коалиции и избранию Эхуда Барака премьер-министром Израиля. Во время переговоров, по утверждению специального посланника Денниса Росса, Клинтон назвал Нетаньяху «сукиным сыном» и обвинил его в намерении сорвать подписание соглашения.

Улучшение отношений между странами произошло в годы правления Эхуда Барака. Барак был готов на подписание мирного договора не только с палестинцами, но и с Сирией. Первые неофициальные переговоры между сирийскими и израильскими представителями прошли в Западной Виргинии в городке Шепердстоун, но они ни к чему не привели. В июле 2000 года в Кэмп-Дэвиде прошли палестино-израильские переговоры, также закончившиеся ничем и приведшими к началу интифады Аль-Акса. Несмотря на это, президент Клинтон предложил новый план урегулирования, названный его именем.

Экономические связи между США и Израилем достигли своего пика в начале 2000-х гг. и на фондовых рынках США, включая биржу Нью-Йорка представлены сотни израильских компаний, в основном занимающихся хай-теком.

Очередной кризис в отношениях вызвал факт продажи Израилем Китаю четырёх систем Phalcon. Под давлением США Израиль был вынужден отменить сделку в миллиард долларов, что привело к кризису в отношениях с Китаем и выплаты большой неустойки. Позже Израиль, также под давлением американской администрации, отменил военные сделки с Индией и Турцией.

При президенте Буше-младшем 

После избрания президентом Джорджа Буша-младшего, американская заинтересованность в продвижении мирного процесса на Ближнем Востоке практически прекратилась. После терактов 11 сентября, США приняли на вооружение израильские методы борьбы с террором и охраны общественных зданий и аэропортов. Несмотря на опасения израильских властей, что образуется двойное отношение к терактам на территории Израиля и к терактам в остальном мире, что даже привело к знаменитой «чехословацкой речи» премьер-министра Шарона, в которой он заявил, что Израиль не станет очередной жертвой сверхдержав, как Чехословакия в 1938 году, администрация Буша-младшего стала самой произраильской за всю историю отношений между государствами. Британская газета Файнэншл Таймс писала по этому поводу:

Вместе с тем, американское правительство пыталось продвинуть мирный процесс и в июне 2002 года, Буш-младший в своей речи впервые официально поддержал создание независимого Палестинского государства. В следующем году администрация Буша представила новый план мирного арабо-израильского урегулирования Дорожная карта. Одновременно с этим американцы всё больше отдалялись от поддержки Ясира Арафата, предпочитая Абу Мазена. США поддержали план одностороннего размежевания, а после победы Хамас на состоявшихся в 2006 году выборах, встали на позицию Израиля, исключающего любой диалог с Хамас до признания им государства Израиль. Поддержка бушевской администрацией Израиля продолжалась во время Второй Ливанской войны и в дни операции «Литой свинец».

При президенте Обаме 

Ещё во времена президентской гонки между Бараком Обамой и Джоном Маккейном многие в Израиле задавались вопросом — «Хорош ли Обама для евреев?» Начальные шаги администрации Обамы, резко критикующие продолжение строительства израильских поселений на оккупированных территориях, привели к кризису в отношениях между государствами. Заявление о строительстве 1600 новых зданий в поселениях стали пиком в ухудшающихся отношениях. Поддержка США заявления ООН об уничтожении ядерного оружия на Ближнем Востоке и контроле ядерного арсенала Израиля (по сообщениям международных агентств), не улучшили атмосферы двустороннего сотрудничества. 2 сентября 2010 года в Вашингтоне начались очередные прямые переговоры между Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. На них было решено проводить постоянные встречи между руководителями стран каждые две недели.

При президенте Трампе 
После вступления в должность в январе 2017 года, Дональд Трамп назначил Дэвида Фридмана на должность посла в Израиле.

6 декабря 2017, президент Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в Иерусалим; посольство было открыто 14 мая 2018 года, в день 70-летней годовщины независимости Израиля. 25 марта 2019 года Трамп, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нетаньяху, объявил о признании Голанских высот частью Израиля.

В 2020 году США посредничали в налаживании отношений между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

При президенте Байдене 
После обострения израильско-палестинского конфликта в мае 2021 года администрация Байдена вызвала критику как со стороны демократов, так и республиканцев. Несмотря на официальные призывы Вашингтона к деэскалации, считается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху воспринял реакцию американской стороны как негласное одобрение продолжения военных действий.

Представители республиканцев обвинили администрацию Байдена в недостаточно сильной поддержке Израиля. "Слабая внешняя политика ободряет террористов и делает мир менее безопасным. Американские лидеры должны ясно заявить: «Мы однозначно стоим на стороне нашего союзника и друга Израиля», — заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

25 членов Палаты представителей Конгресса США призвали госсекретаря Энтони Блинкена «оказать давление» на руководство Израиля в целях прекращения вынужденного переселения палестинцев в Восточном Иерусалиме. «Даже наши союзники должны нести ответственность за нарушения прав человека», — заявил член Палаты представителей Марк Покан.

Как заявила член Палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес, «президент и многие другие лица на этой неделе заявили, что у Израиля есть право на самооборону…Но есть ли у палестинцев право на выживание?»

Примечания

Ссылки